Santagiuliana è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente veneto, è presente prevalentemente nel vicentino.

Potrebbe derivare dal toponimo Santagata di Levico Terme.

In Italia conta circa 366 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani